L'édition 2014-2015 de la OK Liga se joue du 19 septembre 2014 au 2015. Le championnat regroupe 16 clubs. Le FC Barcelone remporte le titre.

Équipes

Résultats

Notes et références 

Championnat d'Espagne de rink hockey
Rink hockey M1
Espagne M1